Un plastifiant est une molécule ou un oligomère, à l'état solide ou à l'état liquide plus ou moins visqueux, ajouté aux formulations de différents types de matériaux pour les rendre plus flexibles, plus résistants, plus résilients, plus faciles à manipuler ou appliquer.

Exemples 
 Pour les matières plastiques, un plastifiant est un additif utilisé pour les rendre plus souple et flexible.
 Pour les tissus, un plastifiant est un enduit recouvrant les tissus plastifiés, dans le but de les rendre plus résistants, de les protéger contre l'usure et les éléments extérieurs. Par exemple, le triéthylène glycol est un plastifiant pour le revêtement vinyle.
 Pour les matériaux cimentaires, un plastifiant est un adjuvant utilisé pour diminuer la quantité d'eau présente à l'état frais et ainsi augmenter leur résistance mécanique à l'état durci.